Naselja u Sloveniji:
 Zeče (Slovenske Konjice, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenske Konjice
 Zeče pri Bučah, naselje u sastavu općine Kozje